Алекса́ндр Сиде́льников:
 Сидельников, Александр Васильевич (1955—1993) — советский и российский режиссёр-документалист.
 Сидельников, Александр Николаевич (1950—2003) — советский хоккеист.